Tero kan syfta på:

Förnamn
Tero Föhr
Tero Järvenpää
Tero Konttinen
Tero Koskiranta
Tero Lehterä
Tero Pitkämäki